CII steht für:
 Chartered Insurance Institute
 102 in römischen Zahlen
 Chaîne française d'information internationale, ein früherer Name von France 24
 Centro Intelligence Interforze, italienischer militärischer Nachrichtendienst
 Compagnie internationale pour l'informatique, ehemaliges französisches IT-Unternehmen, heute Teil von Bull (Computerhersteller)
 Core Infrastructure Initiative, eine Vereinigung zur Unterstützung von Open-Source-Projekten
 Corpus Inscriptionum Indicarum, eine Schriftenreihe für indische Inschriften
 Flughafen Aydın-Çıldır (IATA-Code), türkischer Flughafen

C II steht für:
 Bayerische C II
 Bayerische C II (Ostbahn)

C.II steht für:
 AEG C.II, deutsches Militärflugzeug
 AGO C.II, deutsches Militärflugzeug, siehe AGO C.I-III
 Albatros C.II, Flugzeug-Versuchsmuster der Albatros Flugzeugwerke
 Aviatik C.II, deutsches Militärflugzeug, siehe Aviatik C-Typen
 DFW C.II, deutsches Militärflugzeug
 Fokker C.II, deutsches Militärflugzeug
 Germania C.II, deutsches Militärflugzeug der Germania Flugzeugwerke
 LVG C.II, deutscher Militärflugzeugprototyp
 OAW C.II (Ostdeutsche Albatros-Werke), siehe Albatros C.II
 Otto C.II, deutsches Militärflugzeug der Gustav Otto Flugmaschinenwerke von Gustav Otto
 Roland C.II, deutsches Militärflugzeug
 Rumpler C.II, deutsches Militärflugzeug
 Sablatnig C.II, deutsches Militärflugzeug der Sablatnig Flugzeugbau
 Zeppelin-Friedrichshafen C.II, deutsches Militärflugzeug der Luftschiffbau Zeppelin
 Zeppelin-Lindau C.II, deutsches Militärflugzeug der Zeppelin Werk Lindau, siehe Dornier-Werke

Siehe auch:
 C2

CII